Il termine Autostrada A5 si riferisce a:

 Autostrada A5, in Italia
 Autostrada A5, in Marocco
 Autostrada A5, in Romania
 Autostrada A5, in Serbia
 Autostrada A5, in Slovenia
 Autostrada A5, in Svizzera
 Autocesta A5, in italiano anche Autostrada A5, in Croazia
 Nord Autobahn, in italiano anche Autostrada A5, in Austria